

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Astrid Schop, (1965- ), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Johann Schop, (1590-1667), compositeur et violoniste allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme